Шаум, Матвей — участник шведского вторжения в Россию, писатель XV века, автор ряда трудов о русской политической истории.
 Шаум, Герман Рудольф (1819—1865) — германский энтомолог.